Бела Паланка () — община в Сербии, входит в Пиротский округ.

Население общины составляет 13 101 человек (2007 год), плотность населения составляет 25 чел./км². Занимаемая площадь — 517 км², из них 49,5 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Бела-Паланка. Община Бела Паланка состоит из 46 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 11,2 км².

По территории общины протекает река Нишава.

Статистика населения общины

Населённые пункты 
Кроме города Бела-Паланка, который является административным центром общины, общине принадлежат следующие деревни:

Социально значимые объекты 
В общине 15 основных и 1 средняя школа.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии